Der Deutsche Ärztetag ist die jährliche Hauptversammlung der Bundesärztekammer, zu der 250 Delegierte aus den 17 deutschen Ärztekammern entsandt werden. Zu seinen Aufgaben zählt das Erarbeiten von bundesweiten Regelungen zum Berufsrecht und Positionen zur Gesundheitspolitik. Aktueller Präsident des Ärztetages ist Klaus Reinhardt.

Geschichte 
Der Ärztetag tagt seit der ersten Versammlung am 1873 in Wiesbaden jährlich an wechselnden Orten. Ausnahmen stellen die Jahre 1912, 1915–1917, 1920, 1922, 1923 und 1932–1947 und 2020 dar. In den Bremer Leitlinien legte der Deutsche Ärztetag in Bremen im Jahr 1924 die Grundzüge einer einheitlichen Facharztordnung fest. Der 50. Deutscher Ärztetag fand 1931, der 51. und somit erste nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 statt. Seit 1955 wird er jährlich einberufen. Die Landesärztekammern entsenden dazu 250 Delegierte. Der erste Gesamtdeutsche Ärztetag nach der Wiedervereinigung fand im Jahr 1991 in Hamburg statt.

Es fanden in der Nachkriegsgeschichte aus besonderem Anlass insgesamt fünf außerordentliche Deutsche Ärztetage statt.

Vorsitzende

Deutsche Ärztetage

Literatur 
 Jochen Taupitz: Die Standesordnungen der freien Berufe: geschichtliche Entwicklung, Funktionen, Stellung im Rechtssystem. Walter de Gruyter 1991, ISBN 3-110-12376-2.

Weblinks 
 Bundesärztekammer: Informationen über den Deutschen Ärztetag und Details (inkl. Beschlussprotokolle) zu den Ärztetagen der Vorjahre ab 2006
 Bundesärztekammer: Vorsitz der Deutschen Ärztetage

Einzelnachweise 

Ärzteverband (Deutschland)
Ärztekammern
Erstveranstaltung 1873
Veranstaltung (Gesundheitswesen)
Veranstaltung in Deutschland